Le nom Sean McDermott peut faire référence à :
Sean McDermott (né en 1974), entraîneur américain de football américain ;
Sean McDermott (né en 1976), joueur américain de football américain ;
Sean McDermott (né en 1993), footballeur irlandais ;
Sean McDermott (né en 1996), joueur américain de basket-ball.

Voir aussi